Хенера́ль Кабалье́ро () («Генерал Кабальеро») — топоним и название нескольких футбольных клубов в Парагвае.

Топонимы
 Хенераль-Бернардино-Кабальеро — округ на север-востоке парагвайского департамента Парагуари
 Хенераль-Кабальеро (Асунсьон) — район (баррио) в Асунсьоне
 Хенераль-Франсиско-Кабальеро-Альварес — округ на север-востоке парагвайского департамента Канендию

Футбольные клубы
 Хенераль Кабальеро (футбольный клуб, Асунсьон) — парагвайский футбольный клуб из Асунсьона
 Хенераль Кабальеро (футбольный клуб, Мальоркин) — парагвайский футбольный клуб из города Доктор-Хуан-Леон-Мальоркин, департамент Альто-Парана